Monači ima više značenja:
 Monači (Katancaro)
 Monači (Kjeti)
 Monači (Frozinone)
 Monači (Leče)
 Monači (Ređo di Kalabrija)
 Monači (Rim)
 Monači (Salerno)